Muziek
 Last Night (Az Yet), een nummer van de Amerikaanse boyband Az Yet uit 1996.
 Last Night (Duncan Laurence), een nummer van de Nederlandse zanger Duncan Laurence uit 2020
 Last Night (Ian Carey), een nummer van Ian Carey
 Last Night (Good Charlotte), een nummer van Good Charlotte
 Last Night (Diddy), een nummer van Diddy
 Last Night (band), een band

Film
 Last Night (1964), een film
 Last Night (1998), een film
 Last Night (2010), een film
 Last Night (2017), een film